Alex Massie (1906-1977), footballeur international puis entraîneur écossais
 Chris Massie (né en 1977), joueur de basket-ball américain
 Gaston Massié (1904-1990), résistant français
 Giddeon Massie (né en 1981), coureur cycliste américain
 
 Joseph Massie (mort en 1789), économiste anglais
 Robert K. Massie (1929-2019), historien américain
 Thomas Massie (né en 1971), homme politique américain